Yap – stan i archipelag w Mikronezji
 Yap – grupa etniczna, rdzenni mieszkańcy wysp Yap
 Yap – rów oceaniczny na Pacyfiku
 yap – język z grupy mikronezyjskiej